Halex ist:

 ein Narrenruf in Bischofsheim in der Rhön in Franken
 in der Antike ein Fluss in Bruttien, vielleicht Melito oder Aranghia in Kalabrien, siehe Halex (Bruttien)